Marktplatz 10 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Marktplatz 10 (Bad Kissingen)
 Marktplatz 10 in Thurnau, siehe Liste der Baudenkmäler in Thurnau